Mit Spinnenpflanze werden mehrere Pflanzen bezeichnet:

 Arachnitis uniflora, eine weitgehend unterirdisch lebende Pflanze Südamerikas
 Cleome spinosa, oder Spinnenblume, eine einjährige Garten- oder Balkonpflanze.